Косівська волость — адміністративно-територіальна одиниця в Україні в XIX— першій чверті XX століття.
 Косівська волость — Ананьївського повіту Херсонської губернії;
 Косівська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії.